Clarkcoma är ett släkte av ormstjärnor. Clarkcoma ingår i familjen Ophiocomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ormstjärnor
Clarkcoma